Стенворд:

 Стенворд — коммуна во Франции, регион Нор — Па-де-Кале, департамент Нор, округ Дюнкерк, кантон Стеенвоорд.
 Стенворд — кантон во Франции, находится в регионе Нор — Па-де-Кале, департамент Нор.